Джордж Гордон — имя нескольких государственных деятелей Шотландии и Великобритании:
 Гордон, Джордж, 2-й граф Хантли (до 1441—1501) — шотландский аристократ, лорд-канцлер Шотландии (1498—1501).
 Гордон, Джордж, 4-й граф Хантли (1514—1562) — шотландский барон, один из руководителей католической партии дворян в период правления королевы Марии Стюарт.
 Гордон, Джордж, 5-й граф Хантли (ум. 1576) — шотландский барон, лорд-канцлер Шотландии (1565—1567).
  (ум. 1588) — шотландский пресвитерианский священник, епископ Галлоуэя (1586—1588).
 Гордон, Джордж, 1-й маркиз Хантли (1562—1636) — шотландский дворянин, лидер консервативно-католической партии в конце XVI века.
 Гордон, Джордж, 2-й маркиз Хантли (1592—1649) — шотландский барон, лидер роялистов в период ковенантского движения середины XVII века.
  (1637—1720) — шотландский аристократ, лорд-председатель Тайного совета (1681—1682) и лорд-канцлер (1682—1684) Шотландии.
 Гордон, Джордж, 1-й герцог Гордон (1643—1716) — шотландский аристократ и землевладелец.
  (1722—1801) — британский политик, член Палаты лордов (1747—1761, 1774—1790).
 Гордон, Джордж (1751—1793) — лорд, депутат Палаты общин от Людгершелла (1774—1780), организатор лондонского антикатолического бунта 1780 года.
 Гордон, Джордж Дункан, 5-й герцог Гордон (1770—1836) — шотландский аристократ, военный и политик, последний представитель рода Гордон. Гамильтон-Гордон, Джордж, 4-й граф Абердин (1784—1860) — английский политик, министр иностранных дел (1828—1830, 1841—1846) и премьер-министр Великобритании (1852—1855).
 Гордон, Джордж (1806—1879) — британский ботаник.
  (1812—1912) — британский дипломат, посол Великобритании в Швейцаркой Конфедерации (1854—1858).
  (1815—1865) — ямайский предприниматель и политик, кавалер Ордена Национального героя (посмертно).  (1816—1864) — британский аристократ и политик, член Палаты общин (1854—1860).
 Гордон, Джордж Генри (1823—1886) — американский военный, участник Гражданской войны на стороне Севера.
  (1829—1907) — британский и австралийский инженер, обладатель Медали Телфорда Института инженеров-строителей (1872—1873).
  (1836—1911) — американский военный и политический деятель, генерал Армии Конфедерации, член Палаты представителей США (1907—1911), глава «Объединённых ветеранов Конфедерации» (1910—1911).
  (1865—1942) — канадский политик, член Палаты общин (1908—1911) и Сената (1912—1942).
  (1879—1949) — канадский политик, член Палаты общин (1921—1925), министр иммиграции и колонизации (1925).
  (1881—1942) — британский литературовед и педагог, Мертонский профессор английской литературы (1922—1928), Оксфордский профессор поэзии (1933—1938), президент колледжа Модлин Оксфордского университета (1928—1942).
  (1885—1959) — американский юрист и дипломат, посол США в Гаити (1935—1937) и Нидерландах (1937—1940).
  (1902—1990) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Фицрой».  (1908—1988) — британский военный деятель, комендант Королевской военной академии в Сандхерсте (1960—1963), начальник Шотландского командования (1964—1966).